Multiple sub-nyquist sampling Encoding (MUSE) war eine Fernsehnorm (1125i60, 5:3-Format) für die analoge HDTV-Übertragungen in Japan. Nach dem MUSE-Verfahren wurden bis 2007 HDTV-Programme (High-Definition Television) via Satellit übertragen. Eine terrestrische Ausstrahlung wurde ebenfalls vorgeführt, bekam aber keine Marktbedeutung.

MUSE wurde ebenfalls auf Laserdiscs zur Speicherung von HD-Inhalten eingesetzt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und wurde 1997 vom Markt genommen.

Fernsehnorm